Тилберт<ref>Также известен как Гилберт (Gilbert) и Тилеберт (Tileberth)</ref> (; умер в ) — епископ Хексема (781—789). Святой Католической церкви, память 7 сентября.

Святой Тилберт 2 октября 781 года стал епископом Хексема после святого Алькмунда. В хрониках его именуют святым и возлюбленным отцом, хотя детали его почитания неизвестны.

 Примечания 

 Литература 
 Powicke, F. Maurice and E. B. Fryde''. Handbook of British Chronology 2nd. ed. London:Royal Historical Society 1961

Ссылки 
 Кельтские и старо-английские святые

Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VIII века
Святые Англии
Епископы Хексема
Епископы VIII века